Metrobús is de benaming voor systemen van Hoogwaardig Openbaar Vervoer in verschillende steden in de Spaanstalige wereld:

 Metrobús (Cúcuta), een geprojecteerde metrobus in de Colombiaanse stad Cúcuta
 Metrobús (Caracas), in de Venezolaanse stad Caracas
 Metrobús (Mexico-Stad), in de Mexicaanse stad Mexico-Stad
 Metrobús (Santiago), in de Chileense stad Santiago

In de Franse stad Rouen wordt de tram aangeduid als "métrobus".

In de regio Hamburg bestaat sinds 2001 een afzonderlijk busnet van hoogfrequente hoofdverbindingen onder de naam "Metrobus", als alternatief voor wijken die niet over een S-Bahn of U-Bahn beschikken.

In Nederland heeft de naam Metrobus betrekking op de zeven stadsbuslijnen van Almere.